Кокшета́уская о́бласть (; с 16 марта 1944 года вплоть до 7 октября 1993 года — Кокчета́вская о́бласть) — административная единица Казахской ССР (1944—1991) и Республики Казахстан (1991—1997).

Кокшетауская область была одной из четырёх областей Казахской ССР (вместе с Кустанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской), которая входила в состав Целинного края.

Располагалась на севере республики. На северо-востоке граничила с Омской областью РСФСР.

Административный центр — Кокшетау (ранее Кокчетав). Награждена орденом Ленина 28 октября 1958.

Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 1997 года область была упразднена, а входившие в её состав административные районы были переданы в прямое подчинение Северо-Казахстанской области.

География

Географическое положение 
Кокшетауская область располагалась в северной части Казахстана, на границе Западно-Сибирской равнины и Казахского мелкосопочника. Большая часть поверхности — холмистая. Южная и западная части заняты северной окраиной мелкосопочника (с высотой 200—400 м) с отдельными останцовыми горными массивами; наиболее живописна Кокчетавская возвышенность на юге К. о. (вершина — г. Синюха, 947 м). На севере и востоке мелкосопочник переходит в Ишимскую равнину (высота 70—200 м) с западинами и котловинами, занятыми озёрами. 

Площадь — 78,1 тыс.км². На северо-востоке граничила с Омской областью РСФСР.

Климат 
Климат резко континентальный, засушливый, с тёплым летом и суровой малоснежной зимой. Средняя температура июля +19—+20 °С, января — на севере -19 °С, на юге -16 °С: характерны сильные сухие юго-западные ветры. Осадков за год в среднем выпадает 280—300 мм на севере, около 230 мм на юго-востоке (в горных массивах до 400 мм). Вегетационный период 165—175 суток.

История 

На территории Кокчетавской области в XIX веке проживали племена Среднего жуза: аргыны (роды канжыгалы, карауыл, кереи (курсары, аксары).

Кокчетавская область (наряду с Талды-Курганской областью) была образована 16 марта 1944 года в составе Казахской ССР (в составе СССР) из южных районов Северо-Казахстанской области и северных районов Акмолинской области. Первоначально включала город Кокчетав и районы: Айртауский, Арык-Балыкский, Зерендинский, Келлеровский, Кзылтуский, Кокчетавский, Красноармейский, Рузаевский, Чкаловский, Щучинский и Энбекшельдерский.

22 октября 1955 года были образованы Казанский, Чистопольский и Ленинградский районы.

28 октября 1958 года награждена орденом Ленина.

26 декабря 1960 года Кокчетавская область вошла в состав Целинного края.

2 января 1963 года в Кокчетавской области было введено новое административное деление — 8 сельских районов: Володарский, Кзылтусский, Кокчетавский, Красноармейский, Ленинградский, Рузаевский, Чистопольский, Щучинский и Энбекшильдерский.

31 декабря 1964 года восстановлен Чкаловский район.

2 января 1967 года восстановлены Арыкбалыкский и Зерендинский районы.

28 мая 1969 года образованы Келлеровский и Куйбышевский районы.

4 декабря 1970 года образован Валихановский район.

23 декабря 1973 года образован Ленинский район.

9 июля 1988 года упразднен Ленинский район, но уже 13 сентября 1990 года он был восстановлен.

С 16 декабря 1991 года в составе Республики Казахстан.

7 октября 1993 года согласно Постановлению Президиума Верховного Совета Республики Казахстан от 07 октября 1993 года № 2410 — XII "Об упорядочении транскрибирования на русском языке топонимов, наименований и переименований отдельных административно-территориальных единиц Республики Казахстан Кокчетавскую область стали транскрибировать на русском языке как Кокшетаускую.

30 апреля 1997 года Энбекшильдерский район был переименован в Енбекшильдерский.

2 мая 1997 года были упразднены Арыкбалыкский, Валихановский, Келлеровский, Кокшетауский, Ленинградский, Рузаевский, Чистопольский и Чкаловский районы. Кзылтуский район был переименован в Уалихановский, Красноармейский — в Тайыншинский, Куйбышевский — в Целинный, а Ленинский — в Акжарский.

3 мая 1997 года Кокшетауская область была упразднена и вошла в состав Северо-Казахстанской области. В 1999 году часть территорий (включая Кокшетау) вошли в состав Акмолинской области.

Административное деление 

В 1989 году Кокчетавская область делилась на 15 административных районов и 2 города областного подчинения:

Население 

По результатам Всесоюзной переписи населения 1989 года население Кокчетавской области составило 664 282 чел. Средняя плотность населения 8,5 человек на 1 км².

По месту проживания 
 городское — 259 788 чел. (39,1 %)
 сельское — 404 494 чел. (60,9 %)

По половому признаку 
 мужчин — 324 048 чел. (48,8 %)
 женщин — 340 234 чел. (51,2 %)

По национальности 
Согласно всесоюзной переписи населения 1959 года:

Согласно всесоюзной переписи населения 1970 года:

Согласно всесоюзной переписи населения 1979 года:

Согласно всесоюзной переписи населения 1989 года:

Акимы 
Кокчетавский областной комитет КП Казахстана

Шаблон:Председатели Кокчетавского облисполкома
 Карибжанов, Жаныбек Салимович (1992—1993)
 Искалиев, Нажамеден Ихсанович (1993)
 Жумабаев, Кызыр Ибраевич (1993—1996)
 Жангалов, Досбол Баянович (1996—1997)

См. также 
 Административно-территориальная реформа в Казахстане (1997)
 Целиноградские события (1979)

Примечания

Ссылки 
 
 Всемирный исторический проект

Казахская ССР
Исторические области Казахстана
Области, образованные в 1944 году
Появились в 1944 году в СССР
Исчезли в 1997 году
1944 год в Казахстане